2 jeziora:
 Studzieniczno – jezioro na Pojezierzu Bytowskim w pow. bytowskim
 Studzieniczno – część jeziora na Równinie Charzykowskiej w pow. bytowskim